Portocala mecanică (în engleză: A Clockwork Orange) se poate referi la:

 Portocala mecanică (roman), un roman din 1962 de Anthony Burgess
 Portocala mecanică (film), un film regizat de Stanley Kubrick în baza romanului omonim
 Portocala mecanică / A Clockwork Orange (coloana sonoră), coloana sonoră oficială a filmului
 Walter Carlos' Clockwork Orange, un album de Wendy Carlos ce conține muzică din film
 „The Clockwork Orange”, poreclă pentru Glasgow Subway, Scoția
 „Portocala mecanică”, porecla echipei națională de fotbal a Olandei începând cu prima parte a anilor 1970 
 Clockwork Orange (scenariu), un presupus scenariu din anii 1970 pentru a discredita politicienii britanici

Vezi și
 „A Clockwork Origin”, un episod din serialul TV american Futurama